Falusi Gazda több magyar időszaki lap neve volt a 19. században.

Falusi Gazda (hetilap) 1857-től Fényes Elek szerk., Heckenast Gusztáv kiadó
Falusi Gazda (hetilap, 1857–1868) gazdasági hetilap, Galgócy Károly, Girókúty Ferenc, Farkas Mihály szerk.
Falusi Gazda (néplap) 1873-tól Máday Izidor, Wagner László, Bosányi Endre

Források 

 A Pallas nagy lexikona